Beata Mikołajczyk – canoista polacca
 Helena Mikołajczyk – ex biatleta polacca
 Stanisław Mikołajczyk – politico polacco